Извори могу бити:
 Извор, место на земљиној површини где извире подземна вода, множина су извори

Насеља:
 Извори (Звечан), насеље у општини Звечан, Србија
 Извори (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Црна Гора

Види још 
 Извор (вишезначна одредница)